Erik Leverström, född 28 maj 1980 i Karlstad, Sverige, är en svensk före detta ishockeyspelare.

Leverström vann SM-guld med Färjestad BK säsongen 2001/2002.

Leverströms moderklubb är Nor IK. Han spelade för Grums IK i division 1. Han representerade Sveriges herrjuniorlandslag i ishockey 1999/2000 och draftades 1999 av Phoenix Coyotes i sjätte rundan som 168:e spelaren totalt. Inför säsongen 2000/2001 värvades han till Färjestad BK, med vilka han påföljande säsong vann SM-guld 2001/2002. I maj 2002 skrev han ett tvåårskontrakt med Modo Hockey. Han spelade dock inga matcher för klubbens A-lag utan spelade istället två matcher för Malmö Redhawks.

Han spelade fyra säsonger för Nybro Vikings IF i Hockeyallsvenskan. Inför säsongen 2007/2008 blev han värvad av det norska hockeylaget Sparta Warriors, för vilka han avslutade sin aktiva hockeykarriär efter säsongen 2009/2010.

Klubbkarriär

Källor

Externa länkar
Erik Leverstöm på eliteprospects.com

Födda 1980
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Färjestads BK
Spelare i Grums IK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Sparta Warriors
Idrottare från Karlstad
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 1999
Spelare valda av Phoenix Coyotes i NHL Entry Draft